Campeonato Espanhol de Futebol é um termo não-oficial usado nos países de língua portuguesa para se referir ao sistema de ligas de futebol da Liga de Fútbol Profesional (), coloquialmente conhecida dentro da Espanha como La Liga, sendo esta a maior competição de futebol da Espanha disputada por clubes profissionais.

Foi criada em 10 de fevereiro de 1929, e atualmente ocorre entre os meses de setembro até junho, com a presença de 20 equipes. A Liga é conhecida popularmente como a La Liga.

La Liga
A Liga é conhecida popularmente como La Liga  devido ao fato de reunir historicamente os melhores jogadores do futebol mundial. As estrelas atuais da liga são Sergio Ramos, Hazard, Modrić, Piqué, Bale, Luis Suárez, Griezmann, Benzema, entre muitos outros. No passado, participaram também alguns dos melhores jogadores do mundo em suas respectivas temporadas, como Messi, Di Stéfano, Evaristo de Macedo, Kubala, Ferenc Puskás, Johan Cruyff, Maradona, Mario Kempes, Hugo Sánchez, Davor Šuker, Stoichkov, Romário, Rivaldo, Roberto Carlos, Figo, Puyol, Ronaldo, Beckham, Zidane, Eto'o, Xavi, Iniesta, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Cristiano Ronaldo, Falcao García, Mesut Özil, etc.

De acordo com a classificação anual realizada pela IFFHS, a liga espanhola terminou 2005 como a quarta melhor liga do mundo. A liga, que em 2004, 2002, 2001 e 2000 havia terminado em primeiro, deve esse descenso ao mau desempenho das equipes espanholas nas maiores competições internacionais.

Apesar de já ter sido disputada por 55 equipes diferentes, até hoje somente nove clubes foram capazes de ganhá-la: o Real Madrid em 32 vezes; o Barcelona, 25; o Atlético de Madrid, onze; o Athletic Bilbao, oito; o Valencia, seis; a Real Sociedad, duas e o Betis, o Sevilla e o La Coruña uma vez.

A liga, historicamente dominada pelo Real Madrid e pelo Barcelona, viu aumentar sua competitividade com o alto nível de clubes como o Valencia, La Coruña, Villarreal e com o retorno do Atlético de Madrid, sua terceira força histórica, para a primeira divisão. Isso também pode ser constatado pelo fato de que, nas últimas seis temporadas, houve quatro vencedores diferentes.

Mesmo assim, Real Madrid e Barcelona concentram 16 dos últimos 20 campeonatos. Estes dois e o Athletic de Bilbao são os únicos clubes que sempre estiveram na primeira divisão.

A La Liga não é a única competição futebolística profissional da Espanha. Também é disputa a Copa do Rei da Espanha, mediante sistema de competição por eliminatórias, em que participam todas as equipes de primeira e segunda divisão, os 6 melhores de cada grupo da segunda B, e os campeões de grupos da terceira.

Além disso, os campeões de cada competição (La Liga e Copa do Rei da Espanha) disputam em agosto a Supercopa da Espanha, em sistema de ida e volta. Isso marca o início de uma nova temporada futebolística na Espanha.

Divisões 

Apenas a Primera División entrega o título de campeão. As outras divisões somente promovem os clubes à divisão superior.

Primera División

Segunda División

Segunda División B

Premiações 

Prémio Don Balón
Pichichi
Trofeo Zamora

Ligas mais fortes da Europa (UEFA) 

No Rank abaixo as posições do ranking do coeficientes da UEFA (a posição do ano passado está entre parênteses). As abreviatura CL e EL depois dos coeficientes indicam o número de representantes de cada liga na temporada de 2014/15 da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

1. (2)  Espanha (Liga, Copa) – Coeficiente: 88,025 – CL: 4, EL: 3 
2. (1)  Inglaterra (Liga, Copa, Copa da Liga) – Coeficiente: 82,963 – CL: 4, EL: 3 
3. (3)  Alemanha (Liga, Copa) – Coeficiente: 79,614 – CL: 4, EL: 3 
4. (4)  Itália (Liga, Copa) – Coeficiente: 64,147 – CL: 3, EL: 3 
5. (5)  Portugal (Liga, Copa) – Coeficiente: 59,168 – CL: 3, EL: 3

Transmissão pela Televisão para o Brasil 
A Liga das Estrelas desde a consolidação de diversos jogadores brasileiros teve sua presença garantida tanto em emissoras de TV aberta quanto em canais da televisão por assinatura desde a década de 1990. Notoriamente sua principal transmissora foi a Rede Bandeirantes, promovendo bons índices de audiência com as transmissões dos dois maiores clubes da Espanha e rivais entre si: o Real Madrid e o FC Barcelona, ambos com presenças brasileiras notórias como Ronaldo Nazário e Ronaldinho Gaúcho e estrelas mundiais como Zinédine Zidane e Lionel Messi. Durante os últimos anos de sua transmissão, foi ao ar em parceria com a Top Sports, que mais tarde passaria a manter o Esporte Interativo.

Na televisão por assinatura no Brasil destacam-se as coberturas ao vivo da La Liga pelos canais ESPN e o canal Fox Premium.

Ver também

Copa do Rei

Ligações externas
 Quatro Tiempos - Futebol Espanhol
 Site oficial
 Facebook oficial
 Twitter oficial
 futebol365.pt
 Efeito Fúria - Futebol Espanhol
 Mapa interativo com todos os clubes da história de La Liga

Futebol da Espanha
Espanha